The Happy Prince steht fürt:

 The Happy Prince, Originaltitel von Der glückliche Prinz, Märchen von Oscar Wilde (1888)
 The Happy Prince (1974), kanadischer Zeichentrickfilm von Michael Mills
 The Happy Prince (2018), belgisch-deutsch-italienisch-britischer Film von Rupert Everett